Tomorrow (englisch für „morgen“) steht für:

 Tomorrow (deutsche Zeitschrift) für Internet- und Technik-Themen (1998–2009)
 Tomorrow (Film), französischer Dokumentarfilm von Mélanie Laurent & Cyril Dion (2015)
 Tomorrow (Band), britische Rockband (1966–1968)
 Tomorrow (U2-Lied), Lied der irischen Rockband U2 (1981)
 Tomorrow (US-amerikanische Zeitschrift), Magazin für Parapsychologie und Mystik aus New York (1941–1960er)

 Tomorrow and Tomorrow ist der Titel folgender Werke:

 Tomorrow and Tomorrow (Theaterstück) von Philip Barry (1931)
 Tomorrow and Tomorrow (Film) von Richard Wallace (1932)
 Tomorrow and Tomorrow (Roman) von Charles Sheffield (1997)

Siehe auch:
 Tomorrow-Reihe (Jugendbuchreihe von John Marsden)